Karel Havlíček ist der Name folgender tschechischer Persönlichkeiten:

* Karel Havlíček Borovský (1821–1856), tschechischer Dichter und Journalist
 Karel Havlíček (Minister) (* 1969), tschechischer Ökonom und Politiker